Plusieurs navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Stork :
 est un navire de 36 canons, de nationalité hollandaise, capturé en 1652, prend part à la Bataille de Gabbard, utilisé comme ponton en 1653, vendu en 1663.
 est un sloop de 10 canons, lancé en 1756, capturé par les français en . Son premier capitaine français s'appelait EV marquis de Calvimont de Tayac.
 est un sloop  de 16 canons de la classe Cormorant, lancé en 1796, démantelé en 1816.
 est une canonnière de 2 canons de la classe Dapper, lancé en 1855, utilisé comme ponton pour charbon à partir de 1874, vendu pour démantèlement en 1884.
 est une canonnière de 4 canons, lancé en 1882, utilisé comme navire d'étude à partir de 1887, prêté à la Navy League en 1913 et amarré à Hammersmith comme navire-école pour les Cadets, détruit en 1950.
 est un destroyer de la [, lancé en 1916, vendu pour la ferraille en 1927.
 est un sloop de la classe Bittern, lancé en 1936, vendu pour la ferraille en  1958.

Références

Stork